Юкон-Коюкук () — крупнейшая зона переписи населения на Аляске (США), является первым округом (или приравненной к нему административно-территориальной единицей: боро/зона переписи населения на Аляске и приход в Луизиане) в США по минимальной плотности населения и максимальной площади.

География 

Юкон-Коюкук расположена в центральной части штата и занимает около трети всей его площади; с востока граничит с Канадой, с остальных сторон — с другими зонами переписи населения и боро Аляски. Является частью неорганизованного боро, и поэтому не имеет административного центра.
Площадь зоны — 382 910 км², из которых 5030 км² (ок. 1,3 %) занимают открытые водные пространства. Площадь Юкон-Коюкук немного больше штата Монтана и на 25 000 км² больше площади всей, к примеру, Германии, а плотность населения составляет 0,015 чел./км².

Демография 
Согласно переписи населения 2010 года в зоне проживали 5588 человек (в 2000 году — 6551). По оценкам 2017 года количество жителей составляло 5365 человек.
Крупные населённые пункты (по убыванию численности)

 Форт-Юкон — 583
 Галина — 473
 Ненана — 378
 Макграт — 341
 Хуслия — 299
 Нулато — 275
 Танана — 231
 Калтаг — 205
 Грейлинг — 189
 Холи-Кросс — 181
 Руби — 173
 Арктик-Виллидж — 152
 Аллакакет — 105
 Николай — 101
 Коюкук — 96
 Анвик — 85
 Шагелук — 83
 Хьюс — 77
 Алатна — 37
 Эвансвилл — 15
 Беттлс — 12

Расовый состав
  — 70,8 %
 белые — 24,3 %
 азиаты — 0,4 %
 афроамериканцы — 0,1 %
 уроженцы тихоокеанских островов — 0,1 %
 прочие расы — 0,4 %
 две и более расы — 3,9 %
 латиноамериканцы (любой расы) — 1,2 %
В качестве домашнего языка общения 7,0 % жителей используют атабаскский, 4,6 % — гвичин, 1,4 % — коюконский<ref>Языки Юкон-Коюкук  на сайте mla.org</ref>.

 Достопримечательности 
 Национальный Арктический заповедник (частично)
 Национальный парк «Ворота Арктики» (частично)
 Резерват дикой природы Инноко
 Резерват дикой природы Канути
 Резерват дикой природы Коюкук (частично)
 Резерват дикой природы Новитна
 Резерват дикой природы Селавик (частично)
 Природоохранная область Стиз
 Резерват дикой природы Юкон-Флэтс

 Примечания 

 Ссылки 

 Юкон-Коюкук: демография, здравоохранение, преступность, экономика и пр.  на сайте city-data.com
 Подробный демографический анализ Юкон-Коюкук  на сайте citymelt.com
 Юкон-Коюкук на сайте geonames.usgs.gov
 Карта Юкон-Коюкук — Перепись населения США, 2000 на сайте ''labor.alaska.gov

Зоны переписи населения Аляски